Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier 5, se dispute à Montréal du 6 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Klaudia Jans-Ignacik et Kristina Mladenovic.

Faits marquants 
 Maria Sharapova, tête de série numéro 3, déclare forfait pour le tournoi.
 Petra Kvitová remporte le tournoi en venant à bout de Li Na. La Tchèque remporte son premier titre de la saison.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2012)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Canada
Sport au Québec en 2012
Tennis en août 2012